Eine Streckung kommt in folgenden Zusammenhängen vor:

 eine Vergrößerungs- oder Verkleinerungsabbildung in der Mathematik, siehe zentrische Streckung
 einen Vorgang in der Biologie, siehe Streckung (Biologie)
 eine Verlängerung eines Körpers aufgrund von Kräften, siehe Dehnung
 ein geometrisches Verhältnis an einer Tragfläche, siehe Streckung (Tragfläche)
 eine Technik beim Stimmen von Saiteninstrumenten, siehe Streckung (Musik)
 die Streckung eines Gelenks Extension (Medizin)
 das (unerlaubte) Verdünnen von Genuss- oder Nahrungsmitteln (Gewürze, Wein, Spirituosen)